La specialità degli 100 metri piani maschili ai campionati africani di atletica leggera di Porto-Novo 2012 si è svolta il 27 e 28 giugno 2012 presso lo Stade Charles de Gaulle di Porto-Novo, in Benin.

La gara è sta vinta dal sudafricano Simon Magakwe, che ha preceduto l'egiziano Amr Ibrahim Mostafa Seoud (argento) e l'ivoriano Hua Wilfried Koffi (bronzo).

Medagliere

Programma

Risultati

Batterie 
Si qualificano per la semifinale i primi 2 atleti classificati in ogni gruppo (Q) e gli 8 che hanno realizzato i migliori tempi tra gli esclusi (q).

Vento:Gruppo 1: , Gruppo 2: , Gruppo 3: , Gruppo 4: , Gruppo 5: , Gruppo 6: , Gruppo 7 , Gruppo 8:

Semifinali
FSi qualificano per la finale i primi 2 atleti classificati in ogni gruppo (Q) e i 2 che hanno realizzato i migliori tempi tra gli esclusi (q).

Vento:Gruppo 1: , Gruppo 2: , Gruppo 3:

Finale
Vento:

Collegamenti esterni 
 Results

Campionati africani di atletica leggera 2012
100 metri piani ai campionati africani di atletica leggera